Aceasta este lista celor 515 de comune din departamentul  Vosges  din Franța.

Vosges